Рапануи или Рапа-Нуи:

 Рапануи (остров Пасхи) — остров в Тихом океане.
 Рапануи — национальный парк на острове Пасхи.
 Рапануи — язык рапануйцев.
 «Рапа Нуи» — художественный фильм.
 «Рапа-Нуи» — профессиональный чилийский футбольный клуб, представляющий Остров Пасхи.